Attilio Bravi (1936-2013) – atleta italiano specializzato nel salto in lungo.
 Attilio Bravi (n. 1942) – calciatore italiano.